Trois navires et une base navale de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Nelson d'après le nom d'Horatio Nelson :
 le , un vaisseau de 1er rang de 120 canons lancé en 1814, modifié en 1860 (propulsion à hélice, 90 canons), détruit en 1928 ;
 le , un croiseur cuirassé de la classe Nelson, lancé en 1876, vendu pour démolition en 1910 ;
 le , cuirassé de la classe Nelson, lancé en 1925, sert pendant la Seconde Guerre mondiale, détruit en 1949 ;
 HMS Nelson est un nom utilisé pour la base HMNB Portsmouth.

Voir aussi 
 

Nelson